Ялмари Хеландер (; 21 июля 1976, Хельсинки, Финляндия) — финский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

Создатель ряда короткометражных фильмов, музыкальных клипов и рекламных роликов. Получил международное признание после выхода на экраны в декабре 2010 года полнометражного фильма «Санта на продажу», в котором он был режиссёром и автором сценария. За этот фильм в 2011 Кейт Бланшетт назвала его одним из своих любимых фильмов и году Хеландер был удостоен национальной премии «Юсси» в номинации «Лучший сценарист».

Второй масштабной работой режиссёра стал фильм «Большая игра», вышедший в прокат весной 2015 года и ставший самым дорогим (бюджет €8,5 млн) фильмом Финляндии. В роли подростка Оскари снялся Онни Томмила — племянник режиссёра.

В киноиндустрии занята и сестра режиссёра — Ида Хеландер-Томмила.

Фильмография

Примечания 

Лауреаты Государственной премии Финляндии в области кино